Гюнешли () — название населённых пунктов в Азербайджане:

 Гюнешли — село и муниципалитет в Шамкирском районе.
 Гюнешли — село в Шемахинском районе.
 Гюнешли — село Кельбаджарском районе
 Гюнешли — село и муниципалитет в Лерикском районе
 Гюнешли/Норашен — село в Ходжавендском районе.